De fire Djævle kan henvise til:

 De fire Djævle (film fra 1911), en dansk film baseret på Herman Bangs novelle Les quatre diables.
 De fire Djævle (film fra 1928), en amerikansk film baseret på Herman Bangs novelle Les quatre diables.